

France 

Civrieux, parfois appelée « Civrieux-en-Dombes » (appellation non officielle), commune du canton de Reyrieux, dans le département de l'Ain 
 voir aussi : Démographie de Civrieux
Civrieux-d'Azergues, commune du canton de Limonest, dans le département du Rhône.